Cyryl Klimowicz – vescovo cattolico bielorusso
 Diego Klimowicz – ex calciatore argentino
 Mateo Klimowicz – calciatore argentino